FK Mogren Budva (Montenegrijns: ФК Могрен) was een Montenegrijnse voetbalclub uit Budva.

De club werd in 1920 opgericht als FK Budva en nam in 1991 de huidige naam aan. Nadat Montenegro zich in 2006 afscheidde van Servië werd er een eigen nationale competitie opgericht. FK Zeta, Budućnost Podgorica en Jedinstvo Bijelo Polje speelden in de hoogste klasse van Servië en Montenegro, de overige clubs werden gerekruteerd uit lagere klassen.

De club speelde vier seizoenen in de hoogste klasse van Servië en Montenegro.

Na een vijfde plaats in 2007 werd de club gedeeld eerste in 2008 maar moest door onderlinge confrontaties Buducnost en Zeta laten voorgaan. In 2009 behaald Mogren alsnog het landskampioenschap. Dat herhaalde de club in 2011. In 2013 en 2014 wist de club zich na promotie-degradatiewedstrijden nog te handhaven maar in 2015 verloor Mogren van FK Dečić en degradeerde naar de Druga Crnogorska Liga. Hierin liet Mogren in het seizoen 2015/16 bij de eerste twee wedstrijden verstek gaan en werd door de bond geschorst. De club ging failliet en maakte een doorstart op het regionale derde niveau. Ook het Lugovi Stadion werd verlaten voor een veld aan de rand van Budva. In maart 2017 werd de club opgeheven.

Erelijst 
Landskampioen
2009, 2011
Beker van Montenegro
2008
 Finalist 2011
Druga liga Srbije i Crne Gore u fudbalu
 Poulewinnaar 1997/98 (west), 2001/02 (zuid)

Eindklasseringen
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="100%"
|-
! Seizoen
! width=5%|№
! width=5%|Clubs !! Divisie !! Duels !! Winst !! Gelijk !! Verlies !! Doelsaldo !! Punten
|-
| 2007 || 5 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 10 || 12 || 11 || 27–27|| 42
|-
| 2008 || 3 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 19 || 9 || 5 || 46–21|| 66
|-
| 2009 ||bgcolor="FFFF55"|  || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 23 || 5 || 5 || 62–24 || 74
|-
| 2010 || 3 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 16 || 9 || 8 || 49–34|| 57
|-
| 2011 ||bgcolor="FFFF55"|  || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 22 || 7 || 4 || 60–24 || 73
|-
| 2012 || 4 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 15 || 9 || 9 || 54–37 || 54
|-
| 2013 ||style="background:#FFE6E6;"| 10 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 10 || 7 || 16 || 33–42 || 36
|-
| 2014 ||style="background:#FFE6E6;"| 10 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 11 || 9 || 13 || 45–56 || 39
|-
| 2015 ||style="background:#FFE6E6;"| 11 || 12 || Prva Crnogorska Liga || 33 || 5 || 6 || 22 || 26-70 || 21
|-
|}

 In Europa 
 #Q = #kwalificatieronde, T/U = Thuis/Uit, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA coëfficiënten .Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Mogren Budva

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 5.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Montenegro
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers 

De navolgende voetballers kwamen als speler van FK Mogren Budva uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is Luka Pejović degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van FK Mogren Budva in totaal 15 keer uit voor het Montenegrijnse nationale elftal.

Budva, FK Mogren